Jméno a příjmení David Hájek má více nositelů:

 David Hájek (* 1977) – český basketbalista
 David Hájek (lední hokejista) (* 1980) – český lední hokejista
 David Hájek (spisovatel) (* 1970) – český spisovatel, humorista
 David Hájek (překladatel) (* 19??) – český překladatel z angličtiny